Clannad est un groupe de musique traditionnelle irlandaise
Clannad est un visual novel japonais adapté en anime.